

Natjecateljski sustav

Sudionici 

Sudionici u sezoni 2005/06. su bili „River Plate”, 
„Boca Juniors”, „San Lorenzo”, „Velez Sarsfield” i „Argentinos Juniors” iz Buenos Airesa, „Lanús” iz Lanúsa, „Gimnasia” i „Estudiantes” iz La Plate, „Newell's Old Boys”, „Rosario Central” i „Tiro Federal” iz Rosarija, „Gimnasia” iz San Salvador de Jujuya, „Banfield” iz Banfielda, „Olimpo” iz Bahie Blance, „Independiente” i „Racing Club” iz Avellanede, „Quilmes” iz Quilmesa, „Colon” iz Santa Fea, „Arsenal” iz Sarandía te „Instituto” iz Cordobe.

Konačna ljestvica Aperture 2005.

Najbolji strijelci Aperture

Konačna ljestvica Clausure 2006.

Najbolji strijelci Clausure

Količnici

Razigravanja

Ishod

U Kup Libertadores idu:

Iz lige izravno ispadaju (u Primeru B Nacional), "Instituto" i "Tiro Federal". 
Za opstanak su razigravali "Argentinos Juniors" i "Olimpo de Bahia Blanca" s "Huracánom" i "Belgranom", štujući niz; "Argentinos Juniorsi" su ostali nakon dvije neriješene utakmice, "Olimpo" je ispao nakon dva poraza.

Nogomet u Argentini
Nacionalna nogometna natjecanja